Ротока́с — язык, входящий в восточнопапуасскую группу (фила) папуасских языков. На языке ротокас говорит около 4000 человек, проживающих на острове Бугенвиль, расположенном к востоку от Новой Гвинеи и входящем в состав государства Папуа — Новая Гвинея. Существует по крайней мере три диалекта языка ротокас: центральный (собственно ротокас), аита и пипипая. Центральный диалект примечателен крайне малым количеством фонетических единиц и имеет, вероятно, самый короткий современный алфавит.

Фонетика 

Язык ротокас имеет самый маленький фонемный инвентарь и алфавит (по некоторым утверждениям, в бесписьменном языке пираха имеется ещё меньший набор звуков). Алфавит состоит из двенадцати букв, использующихся для записи одиннадцати звуков: A E G I K O P R S T U V. Буквы T и S используются для записи фонемы . Тот же звук обозначается как S перед I и в слове «Rotokas», в остальных случаях он записывается как T. В некоторых случаях вместо V пишется B. В ротокас различается долгота гласных (все гласные имеют долгую и краткую формы), но отсутствуют супрасегментные элементы (например, тоны и смыслоразличительное ударение).

Согласные

Центральный диалект 
Три звонких согласных центрального диалекта представлены в виде нескольких аллофонов, поэтому их однозначная запись при помощи символов Международного фонетического алфавита затруднена. В языке существуют губно-губные, альвеолярные и велярные согласные, каждый из которых имеет звонкий и глухой вариант. Глухие согласные представлены плозивными , существует также альвеолярный аллофон [ts]~[s], встречающийся перед гласным [i]. Звонкие согласные представлены рядами аллофонов , , и ].

Достаточно необычным является отсутствие в центральном диалекте носовых фонем.

Диалект аита 

В диалекте аита существует различие между звонкими, глухими и носовыми согласными, поэтому в этом диалекте имеется девять фонем по сравнению с шестью в центральном диалекте. Звонкие и носовые согласные в центральном диалекте сливаются, что делает возможной реконструкцию центрального диалекта на основе диалекта аита, но не наоборот. Например, слово bokia 'день' имеет /b ~ β/ в центральном ротокасе и в диалекте аита, но местоимение 2 л. мн. ч. в центральном диалекте начинается со звука /b ~ β/, /bisi/, но со звука /m/ в когнате этого слова для диалекта аита. Более того, в диалекте аита найдены минимальные пары для звонких губных и альвеолярных согласных: /buta/ 'время' vs. /muta/ 'вкус'. Факт существования различия в наборе согласных указывает на то, что в древности язык фонетически был ближе к диалекту аита, а ограниченный набор согласных является результатом эволюции.

Звуки  и  являются, вероятно, аллофонами, соответствуют латеральному вибранту  или же вибранту, не имеющему ограничений по месту образования (как  или  в японском языке).

Гласные 

В ротокас существует пять гласных звуков, имеющих краткие и долгие формы: a e i o u (aa ee ii oo uu)

Неясно, являются ли долгие гласные отдельными фонемами, поскольку в речи долгая гласная и последовательность двух кратких гласных не различается, а диалект аита и вовсе не различает длину гласных. Часто встречаются другие сочетания гласных, например, в слове upiapiepaiveira.

Ударение 

Вероятно, ударение в ротокас не является фонематическим. В словах, состоящих из двух или трех слогов, ударение падает на первый слог, в четырёхсложных — на первый и третий, в словах, имеющих более пяти слогов — на третий с конца. Система ударения усложняется наличием долгих гласных, существуют также исключения при спряжении глагола.

Грамматика 

Грамматика ротокас характерна для языков типа SOV. Прилагательные и указательные местоимения находятся перед определяемым существительным, имеются послелоги. Наречия не имеют определенного места в предложении, однако существует тенденция размещать их перед глаголом.

Морфологически существительные в ротокасе могут быть классными и
неклассными. Категория выделяется по принципу наличия/отсутствия показателя грамматического класса при существительном, при этом классные существительные делятся на одушевленные и неодушевленные, первые разделяются на существительные обозначающие людей и существительные обозначающие животных; они могут быть мужского и женского родов, а вторые - еще и среднего:

"ovito" сын - "oviirara" сыновья: классное одушевленное мужского рода Im

"aite" отец - "aiteirara" отцы: неклассное одушевленное мужского рода m

"aako" мать - "aako riako" матери: неклассное одушевленное женского рода f

"atari" рыба - "atari kare" рыбы: неклассное одушевленное общего рода (и мужского, и женского), класс IImf

"opitato" кокосовая пальма -
"opitaara" кокосовые пальмы: классное неодушевленное мужского рода, класс IIIm

"avekeva" камень - "avekeara" камни: классное неодушевленное женского рода, класс IVf

"vavaea" рука - "vavaeara" руки: классное неодушевленное среднего рода, класс Vn.

Таким образом, в ротокасе три рода и пять классов. Но система классов не похожа на традиционные системы классов в дагестанских языках или языках банту, она имеет больше сходства с родом существительного в индоевропейских и некоторых других языках. Сверх того в ротокасе три числа, и личные местоимения 3-но лица согласуются по роду и по числу:

Письменность 

Алфавит на латинской основе состоит из двенадцати букв и является самым коротким современным алфавитом. Большинство носителей языка грамотны.

Произношение 
Долгие гласные на письме обозначаются удвоением (aa, ee, ii, oo, uu). Произношение согласных приведено ниже:

 G:  или 
 K: 
 P: 
 R: ,  или 
 S:  или  (только перед I и в слове Rotokas)
 T:  (не перед I)
 V:  или

Пример 

 Osireitoarei avukava iava ururupavira toupasiveira.
 «Глаза пожилой женщины закрыты».

Литература 
 Firchow, I & J, 1969. «An abbreviated phonemic inventory». In Anthropological Linguistics, vol. 11 #9.
 Robinson, Stuart. 2006. «The Phoneme Inventory of the Aita Dialect of Rotokas». In Oceanic Linguistics, vol. 45 #1, pp. 206–209. ()

Ссылки 
 Краткие сведения о грамматике языка на сайте Rosetta Project
 Irwin Firchow (1987), «Form and Function of Rotokas Words»

Папуасские языки
Автономный регион Бугенвиль